Чемпионат мира по фигурному катанию 1971 года был проведён Международным союзом конькобежцев 23—28 февраля в Лионе, Франция. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Впервые в этих соревнованиях принимали участие фигуристы 18 стран. Чемпионами мира стали: среди женщин представительница Австрии Беатрис Шуба, среди мужчин представитель Чехословакии Ондрей Непела, среди пар  представители СССР Ирина Роднина и Алексей Уланов, представители СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков в танцах. Фигуристы СССР (Сергей Четверухин) впервые стали призёрами чемпионатов мира в мужском одиночном катании.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

* WD = снялись с соревнования

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Фигурное катание
Международные спортивные соревнования в Лионе
Международные соревнования по фигурному катанию во Франции